Plusieurs navires de lUS Navy'' ont été nommés USS Sargo''' :

 L' est un sous-marin de l'US Navy de classe Sargo lancé en 1938 ;
 L' est un sous-marin de l'US Navy de classe Skate lancé en 1957.

Sargo